HMS Thetis har två fartyg döpts till i svenska flottan och 12 i Royal Navy:

Svenska flottan
, fregatt sjösatt år 1784.
, 1:a klass torpedbåt sjösatt år 1908.

Royal Navy
, var en 22-kanoners lagringsskepp sjösatt 1717. Hennes öde är okänt.
, var en 44-kanoners femte klass fregatt sjösatt 1747. Hon blev ett sjukhusskepp 1757 och såldes 1767.
, var en 32-kanoners femte klass fregatt sjösatt 1773 och förliste utanför Saint Lucia 1781.
, var en 38-kanoners femte klass fregatt sjösatt 1782 och såldes 1814.
, var en 8-kanoners skonert köpt 1796 och listades till och med 1800.
, var en 24-kanoners sjätte klass fregatt erövrad från holländarna 1796 och borrades senare i sank.
, var en 10-kanoners kanonbrigg sjösatt 1810 och listades minst till 1836.
, var en 46-kanoners femte klass fregatt sjösatt 1817 och förliste utanför Cabo Frio 1830.
, var en 36-kanoners femte klass fregatt sjösatt 1846 och överfördes till Preussen 1855 i utbyte för två kanonbåtar.
, var en Briton-klass träslup korvett sjösatt 1871 och såldes 1887.
, var en Apollo-klass andra klass bepansrad kryssare sjösatt 1890. Hon användes som en minutläggare från 1907 och sänktes 1918 som blockadskepp vid Zeebrygge.
, var en ubåt av T-klass sjösatt 1938. Hon sjönk under provturerna men bärgades och sattes åter i tjänst som HMS Thunderbolt. Den italienska korvetten Cicogna sänkte Thetis 1943.

Se även